Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Moyá che ha battuto in finale Jiří Novák 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jiří Novák (finale)
 Alejo Mancisidor (secondo turno)
 Carlos Moyá (Campione)
 Albert Portas (quarti di finale)

 Luis Morejon (primo turno)
 Dirk Dier (semifinali)
 Hicham Arazi (secondo turno)
 Václav Roubíček (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1995